Кристин Маккуи́ш (; 8 декабря 1992, Виннипег, Манитоба, Канада) — канадская кёрлингистка. Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро (, ).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2021).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2019), бронза (2016).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Страница команды Керри Эйнарсон (Team Kerri Einarson) на сайте Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады